Az UV rövidítés több dolgot is jelenthet:
Ultraibolya sugárzás
UV típusú villamos